

Localités 
 Mantes, ancienne commune française de Seine-et-Oise, fusionnée avec Gassicourt en 1930

 Mantes-Gassicourt, ancienne commune française de Seine-et-Oise, devenue Mantes-la-Jolie en 1953

 Mantes-la-Jolie, commune française, sous-préfecture des Yvelines

 Mantes-la-Ville, commune française, limitrophe de Mantes-la-Jolie

 Mantes-en-Yvelines, communauté d'agglomération dont la ville principale est Mantes-la-Jolie

 Arnouville-lès-Mantes, village français du Mantois

 Mantes-Université, opération d'urbanisme (ZAC) sur les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay

Autres 
 La Mantes, race de poule domestique, originaire de Mantes-la-Jolie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France